

Топоніми 
 Лобос — острів в Атлантичному океані (Канарські о-ви) Іспанія.
  — місто в Аргентині, адміністративний центр однойменного округу провінції Буенос-Айрес.
 Лобос — округ аргентинської провінції Буенос-Айрес.
 Лос-Лобос — переписна місцевість (CDP) в окрузі Сапата штату Техас, США.

Персоналії 
 Лобос Антоній — (1903—1945) — польський архітектор, художник.
 Лобос Ігнатій — (1827—1900) — польський римо-католицький єпископ.
 Лобос Франк — (1976) — чилійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ейтор Вілла-Лобос (1887—1959) — бразильський композитор, знавець музичного фольклору, диригент, педагог.

Інше 
 7244 Вілла-Лобос — астероїд головного поясу, відкритий 5 серпня 1991 року.